

Patronymes 
 Arthur Cronquist, (1919-1992), botaniste américain
 Gustaf W. Cronquist (1878-1967), photographe suédois

Botanique 
 Classification de Cronquist